ARRDC1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 9-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 433 амінокислот, а молекулярна маса — 45 981.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 9

Некатегоризовані білки